Shirley Bloomer ha battuto in finale Dorothy Knode 6-1 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1957